Владимир Александрович Ланин (1881—1957) — советский учёный, специалист в области химии горючих ископаемых.

Биография 
В 1920-е гг. преподавал на кафедре технологии нефтехимических и yглexимичecкиx производств Ленинградского технологического института.

Доктор химических наук (1929).

С 1929 г. профессор сапропелевого отдела при Геохимическом институте АН СССР, в 1932—1934 — Сапропелевого института, c 1934 г. — Института горючих ископаемых АН СССР (Москва), начальник лаборатории и сектора, зав. лабораторией низкокалорийных топлив и лабораторией термического растворения.

Разработал методы получения моторного топлива из сапропелей, торфа и горючих сланцев, и его очистки.

Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.).

Награды 
 орден Ленина (1953)
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)

Сочинения 
 Ланин В. А., Фридман Г. Е. Термическое разложение горючих сланцев под давлением водяных паров. Отчёт ИГИ АН СССР, 1950;
 Физические методы в исследовании углей [Текст] / Г. Л. Стадников; отв. ред. В. А. Ланин ; Ин-т нефти АН СССР. — Москва : АН СССР, 1957. — 90 с. : табл.
 Химическая переработка топлива [Текст] : сб. докладов / Ин-т горючих ископаемых (Москва); ред.-сост.: В. А. Ланин, А. В. Лозовой, Н. В. Шишаков. — М. : Изд-во Академии наук СССР, 1957. — 418 с. : ил. ; 26 см.
 Климов Б. К., Ланин В. А., Лозовой А. В. и Горохолинская М. С. Термическое разложение сапропеля, балхашита и гуминовых веществ торфа. Представлено академиком Н. П. Чижевским // Известия Академии Наук СССР, Отделение технических наук, 1942, № 11-12, С. 3-10

Источники 
 Развитие углехимии за 50 лет: труды ИГИ. А. А. Кричко. Недра, 1984 — Всего страниц: 294

Похороненные на Введенском кладбище